Мкртумя́н () — армянская фамилия. Имеет христианское значение (мкртум, мкртуцюн — крещение; мкртел — крестить).

Известные носители:
 Мкртумян, Арарат  Мартунович — директор Научного медицинского центра Управления делами Президента РФ, доктор медицинских наук, профессор.
 Мкртумян, Арман Юрьевич — председатель Высшего Кассационного Суда Армении, доктор юридических наук.
 Мкртумян, Ашот Мусаелович — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член научного совета РАМН, РАН, научный эксперт ВАК, член правления различных ассоциаций и комитетов, включая Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета EASD.
 Мкртумян, Валерий Исраелович — армянский дипломат, полномочный министр Республики Армения по особым поручениям, советник премьер-министра Армении.
 Мкртумян, Гагик Севанович — с 2005 по 2007 Управляющий делами Президента Республики Армения, с 2007 года член Высшего совета Контрольной палаты Республики Армения.
 Мкртумян, Енок Алавердиевич (1896—1920) — Герой майского восстания, один из основателей коммунистического движения в Армянской ССР.
 Мкртумян, Мартик Акселевич (род. 1987) — армянский футболист.
 Мкртумян, Мгер — армянский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Объединенных Арабских Эмиратах.
 Мкртумян, Мелс Паркевович — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и теории психологии АГПУ им. Хачатура Абовяна.
 Мкртумян, Мусаел Мкртычевич (1918—1997) — советский журналист, заслуженный журналист АрмССР, один из основоположников издательского дела в Армянской ССР, основатель и главный редактор общественно-политической газеты «Дилижан».
 Мкртумян, Роман — Руководитель Службы государственной охраны Армении МВД РА.
 Мкртумян, Юрий Исраелович (1939—2005) — советский и армянский политический и государственный деятель, дипломат (Первый чрезвычайный и полномочный Посол Армении в России).
 Мкртумян, Эстер — армянский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Аргентина (по совместительству Уругвай, Чили, Перу).
 Мкртумян, Анаит Агабековна (1904—1970) — советская актриса, заслуженная артистка Армянской ССР (1951), Народная артистка Армянской ССР (1961), соосновательница Ленинаканского драматического театра им. Мравяна.

 Мкртумов, Александр Сергеевич (Мкртумян) — доктор технических наук, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания.
 Мкртумов, Самсон Мовсесович (Мкртумян) (1910—1943) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.